Гран-при Мехико 2022 года (официально ) — двадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» 2022 года. Прошёл 28—30 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
 
Вторым в гонке финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим — Серхио Перес из Red Bull.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +48…46 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:24,710
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +25…24 °C, трасса +46…37 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Джордж Расселл ( Mercedes) — 1:20,153, поставлен на 71 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Спорт в Мексике в 2022 году
Гран-при Мехико